Ограбле́ние:
 синоним грабежа или разбоя. 
 Фильм-ограбление — вид фильмов.
 название нескольких фильмов:
 Ограбление — фильм (Франция, Италия, 1967, реж. А. Кавалье).
  — фильм (Великобритания, 1967, реж. П. Йетс).
 Ограбление — фильм (Франция, Италия, 1971).
 Ограбление — фильм (США, 1982).
 Ограбление — фильм (Канада, Франция, 1985).
 Ограбление — фильм (США, 1999).
 Ограбление — фильм (США, Канада, 2002).
 Ограбление — фильм (Южная Корея, 2007).
 Ограбление — фильм (Норвегия, 2010).
 «Ограбление на Бейкер-стрит» — фильм (Великобритания, США, 2008).
 Ограбление по... — мультфильм (СССР, 1978).
 Ограбление по-английски — фильм (США, Великобритания, 2001).
 Ограбление по-французски — фильм (США, Канада, Франция, Великобритания, 2003).
 
 Суперограбление в Милане — фильм (Италия, 1974).